

Cinema 
 The Blank Generation – documentario del 1976 diretto da Ivan Kral e Amos Poe
 Blank Generation – film del 1980 diretto da Ulli Lommel

Musica 
 Blank Generation – album di Richard Hell & The Voidoids del 1977
 Blank Generation – singolo di Richard Hell & The Voidoids del 1977, dall'album omonimo

Televisione 
 La prima generazione (Blank Generation) – episodio della seconda stagione di Cold Case

Altro 
 Blank Generation – reportage di Hannes Schick